Cabbagetown peut faire référence à :
 Cabbagetown, un quartier de la ville de Toronto, en Ontario, au Canada.
 Cabbagetown, un quartier de la ville d'Atlanta, dans l'État de Géorgie, aux États-Unis.
 Cabbagetown, un roman de l'écrivain canadien Hugh Garner, publié en 1950.